Buceo puede referirse a:
 Buceo, disciplina deportiva.
 Buceo, barrio de Montevideo, Uruguay.
 Cementerio del Buceo, ubicado en Montevideo, Uruguay.
 Combate naval del Buceo, episodio bélico de 1814 en el Río de la Plata.
 Huracán Buceo, club de fútbol en Montevideo, Uruguay.
 Intercambiador Buceo, estación de transporte público a construirse en Montevideo, Uruguay.
 Puerto del Buceo, puerto deportivo en Montevideo, Uruguay.